Luga – città della Russia
 Luga – fiume della Russia europea
 21919 Luga – asteroide della fascia principale